Pintoa kan syfta på:

 Pintoa (djur) – ett släkte i hårstrimsteklar
 Pintoa (växter) – ett släkte i pockenholtsväxter